Existuje více nositelů příjmení Kocur:

 Břetislav Kocur (* 1975) – český fotbalista
 Joey Kocur (* 1964) – kanadský lední hokejista

ženský tvar s přechýlením
 Jitka Kocurová (* 1979) – česká modelka a herečka
 Radka Kocurová (provdaná Rosická) (* 1981) – česká modelka a moderátorka